L'edizione 1968-69 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Manuel António (Académica de Coimbra), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1968-69, vincitore della Taça de Portugal 1968-1969 e qualificato in Coppa dei Campioni 1969-1970.
 Académica finalista della Taça de Portugal 1968-1969 e qualificato in Coppa delle Coppe 1969-1970.
  Porto, Vitória Guimarães, Vitória Setúbal e Sporting CP qualificati in Coppa delle Fiere 1969-1970.
  Atlético CP e Sanjoanense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (16)
 Minor numero di sconfitte: ,  (3)
 Miglior attacco:  (49 gol segnati)
 Miglior difesa: ,  (17 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+32)
 Maggior numero di pareggi:  (11)
 Minor numero di pareggi:  (2)
 Minor numero di vittorie:  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Peggior attacco:  (15 gol segnati)
 Peggior difesa:  (52 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-37)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1968-1969

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
Campionato portoghese di calcio